Tennenbach und Tennenbächle sind geographische Namen: 

Gewässer:
 Tennenbächle (Brettenbach), rechter Zufluss des Brettenbachs vor hintere Zeismatt, Stadtteil Maleck, Emmendingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Tennenbach (Schwabach), rechter Zufluss der Schwabach (Regnitz) gegenüber Buckenhof, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Orte:
 Tennenbach (Emmendingen), Siedlungsplatz der Stadt Emmendingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Kloster Tennenbach, ehemaliges Zisterzienserkloster in Tennenbach, Stadt Emmendingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Tannenbach